KONE, Finse industriële onderneming
Panagiotis Kone (1987), Grieks voetballer
Koné (doorverwijspagina)